Ernesto Cristaldo (né en 1984), footballeur paraguayen ;
 Janer Cristaldo (né en 1947), écrivain, romancier, essayiste et traducteur brésilien ;
 Jonathan Cristaldo (né en 1989), footballeur argentin ;
 Luis Héctor Cristaldo (né en 1969), footballeur bolivien ;
 Wanderson Cristaldo Farias (né en 1988), footballeur brésilo-bulgare.